Seward County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Seward County (Kansas)
 Seward County (Nebraska)